

Persone
 Andrea Augello – politico italiano
 Enzo Augello (n. 1962) – pallamanista italiano
 Giacomo Augello (1931 – 1997) – politico italiano
 Giulio Augello – politico italiano
 Massimo Mario Augello (n. 1949) – economista italiano
 Tommaso Augello – calciatore italiano

Altro 
 Domenico "Mimì" Augello – personaggio letterario e televisivo di Andrea Camilleri